Дисциплина у појединачном такмичењу за мушкарце на 46. Светском првенству у биатлону у Нове Мјесто у Моравској, Чешка Република одржано је 14. фебруара 2013. године.

Систем такмичења 
Појединачно такмичење је најстарија дисциплина биатлона. Стаза за мушкарце је дуга 20 км. Гађање се врши четири пута наизменично у лежећем и стојећем ставу са укупно 20 мета. Свеки промашај доноси додатно време од 1 мунута, које се додаје на време трчања. Такмичари стратују у временском размаку од 30 секунди. Место на стрелишту је по редоследу стизања до мета.

Учествовало је 136 биатлонаца из 39 земаља.

Трка је бодована и за Светски куп 2012/13.у биатлону.

Резултати 

Старт трке је био у 17:15.

Извори 

Светско првенство у биатлону 2013.
Светски куп у биатлону 2012/13.